Недопёсок (также недопесь, недокунь, недолисок) — молодой песец.
 «Недопёсок» — повесть Юрия Коваля (1975)
 «Недопёсок Наполеон III» — художественный фильм Эдуарда Бочарова по повести Юрия Коваля (1978)

Примечания